Em matemática, para aproximar a derivada de uma função à uma ordem arbitrária de precisão, é possível usar diferenças finitas. A diferença finita pode ser central, para frente ou para trás.

Diferença Finita Central

Esta tabela contém os coeficientes das diferenças central, para a ordem várias de precisão: 

Por exemplo, a terceira derivada com uma precisão de segunda ordem é:

Diferenças Finitas para Frente e para Trás

Esta tabela contém os coeficientes das diferenças para a frente, para várias ordens de precisão:

Por exemplo, a primeira derivada com uma precisão de terceira ordem e da segunda derivada com uma precisão de segunda ordem são:

 

 

enquanto as aproximações para trás correspondentes são dadas por:

Referências 
 LLoyd N. Trefethen, Finite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. Cornell University, 1996.

Equações diferenciais numéricas
Diferenças finitas